Marnixstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam-West, Amsterdam, Noord-Holland
Marnixstraat (Den Haag), een straat in Den Haag, Zuid-Holland
Marnixstraat (Haarlem), een staat in Haarlem, Noord-Holland
Marnixstraat (Leiden), een straat in Leiden, Zuid-Holland